

Населені пункти та їхні частини

 Кльони — село в гміні Сьвйонткі Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Кльони — село в гміні Костшин Познанського повіту Великопольського воєводства
 Кльони — лісова осада в гміні Ґостинь Гостинського повіту Великопольського воєводства

Примітки